Hexandiol ist der unvollständige Name von verschiedenen chemischen Verbindungen:

 1,2-Hexandiol
 1,3-Hexandiol, CAS-Nummer: 21531-91-9
 1,4-Hexandiol, CAS-Nummer: 16432-53-4
 1,5-Hexandiol, CAS-Nummer: 928-40-5
 1,6-Hexandiol
 2,3-Hexandiol, CAS-Nummer: 617-30-1
 2,4-Hexandiol, CAS-Nummer: 19780-90-6
 2,5-Hexandiol
 3,4-Hexandiol, CAS-Nummer: 922-17-8